Buondelmonte può riferirsi a:

 Buondelmonte de' Buondelmonti – personaggio storico fiorentino del XIII secolo
 Buondelmonte – opera di Gaetano Donizetti del 1834
 Bondelmonte, nota anche come Buondelmonte – opera di Giovanni Pacini del 1845

Pagine correlate
 Buondelmonti